Le mot macroscope réfère notamment à :
 Un macroscope, photomicroscope spécialisé adapté à la photographie en lumière réfléchie en haute résolution.
 Macroscope, un référentiel méthodologique destiné aux activités informatiques des entreprises appartenant à Fujitsu Canada. 
 Le Macroscope, ouvrage de Joël de Rosnay, publié en 1975.